Gengler ist der Nachname folgender Personen:

 Adam Gengler (1799–1866), Domdechant und Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts
 Heinrich Gottfried Philipp Gengler (1817–1901), deutscher Jurist und Erlanger Universitätsprofessor
 Josef Gengler (1863–1931), bayerischer Ornithologe
 Karl Gengler (1886–1974), deutscher Politiker
 Ludwig Franz Gengler (1902–1946), ein deutscher Publizist und Politiker